Диндуккал:

 Диндуккал — город в индийском штате Тамилнад.
 Диндуккал — округ в индийском штате Тамилнад.